Абу́ Та́либ () — арабское мужское имя. В переводе на русский означает «Отец талибов».

 Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб (549—619) — дядя пророка Мухаммеда и отец имама Али, глава племени курайшитов.
 Абу Талиб аль-Макки (ум. 998) — исламский богослов, хадисовед, правовед и суфий.
 Абу Талиб Яхья (951—1033) — имам Зайдитской сеты в 1020—1033 годах.
 Абу Талиб (950—994) — арабский и персидский поэт и путешественник. 
  (997—1029) — буидский эмир Рея.
  (род. 1933) — иорданский военный деятель.
  (1925—2008) — Президент Египта.
  (1939—2009) — американский музыкант.
  (род. 1980) американский актёр.
  (род. 1985) — сингапурский поэт.